Nevada je lahko:
 Nevada, zvezna država ZDA
 Nevada, Kuršumlija (Srbija)